Кадь:

 Кадь — старинное слово, обозначавшее кадку.
 Кадь — старинная единица измерения сыпучих тел (зерна).
 Кадь — река в Рязанской области России.
 Кадь — река в России (Пермский край).
 Кадь — река в России (Приморский район Архангельской области).
 Кадь — озеро в России (Приморский район Архангельской области), исток реки Кадь.
 Кадь — деревня в России (Приморский район Архангельской области).